Сети може да се отнася за:

 Сети I (1291 – 1278 г. пр. Хр.)- египетски фараон от XIX династия, втори владетел от тази династия. Възобновява опитите за възвръщане на загубените при Аменхотеп IV владения на Египет в Сирия и Палестина. Завладява Тир, води война и сключва примирие с хетите. При Сети I се извършва мащабно строителство: хипостилната зала в Карнак, Мемнониум и Абидос. Сети I дава привилегии на храмовете на Озирис.

 Сети II (1199-1193 г. пр. Хр.), един от последните царе от династията, син на Мернептах.